Большой Содом — название населённых пунктов в России, отразившее борьбу религиозных взглядов, в которой библейское название Содом использовалось как нарицательное:

 Большой Содом — малая деревня в Котельничском районе Кировской области.
Большой Содом — бывшее название села Содом в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.

См. также 
 Большое Содомово
 Содом

Страницы значений:Населённые пункты